Saint-Jeannet (Alpes-de-Haute-Provence)
 Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes)